Фёдор Павловский:
 Павловский, Фёдор Андреевич (1839—1906) — гласный Харьковской городской думы, общественный деятель.
 Павловский, Фёдор Илларионович (1908—1989) — Герой Советского Союза.
 Павловский, Фёдор Кириллович  (1921—1943) — Герой Советского Союза.